Ланна (юан: ᨲᩫ᩠ᩅᨾᩮᩬᩥᨦ  ; лы: ᨲᩫ᩠ᩅᨵᨾ᩠ᨾ᩼), также известное как тай тхам — письмо, используемое тремя языками: юан, лы и кхынский (тайск. ภาษาเขิน).

Согласные

Гласные

Обозначения тонов

Числительные

Юникод 
Письмо было включено в Юникод с выходом версии 5.2 в октябре 2009 года. Выделенный для ланны диапазон — U+1A20-U+1AAF:

Абугиды